Ben Hinshelwood (1977 -), un joueur écossais de rugby à XV.
 Cyril Norman Hinshelwood (1897 - 1967), un physicien chimiste anglais.